Trierarchuncus prairiensis ("Capitán Garfio", por sus manos de una sola garra y el carácter literario) es la única especie conocida del género Trierarchuncus de dinosaurio terópodo alvarezsáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 66.2 y 66 millones de años, durante el Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica.

Descripción 
Se estima que Trierarchuncus mide alrededor de 30 centímetros alto y 80 a 100 centímetros de largo cuando ya era adulto. Trierarchuncus fue descrito por Fowler basándose en varias diferencias, especialmente en las tres falanges, el radio y los metatarsianos. Trierarchuncus se conoce por sus brazos, pies y dedos. Al igual que sus parientes, Trierarchuncus habría sido emplumado, con brazos cortos con un dedo en forma de garra, una cabeza de pájaro y patas largas.

Descubrimiento e investigación 
Fue descubierto en la formación Hell Creek de Montana. Es el alvarezsáurido más joven conocido y uno de los últimos dinosaurios no aviares, que se extinguió durante el evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno.

Los primeros restos se descubrieron en Montana en 1980 y se conocía informalmente como el "Alvarezsaurio de Hell Creek". La especie entonces sin nombre no se volvió a mencionar hasta un breve momento en el libro de resúmenes de la Society of Vertebrate Paleontology de 2018. El género y especie fueron descritos científicamente por Denver Fowler y sus colegas en 2020 basándose en tres falanges de garras de MD-I-2, incluido el holotipo MOR 6622, el extremo distal de un radio y un metatarsiano fragmentario.

La primera parte del nombre genérico, Trierarch, significa "triarca" (el título de capitán del trirreme en la Grecia clásica); el segundo, uncus, se traduce del latín como "gancho", formando así a Capitán Garfio, una referencia al villano pirata de manos de gancho de Peter Pan. El nombre específico significa "de la pradera" y se refiere a las llanuras del este de Montana donde se descubrieron los restos.

Clasificación 
Cladograma siguiendo a Fowler et al., 2020, con nombres de clados añadidos por definición.

Paleoecología 

Trierarchuncus representa uno de los pocos alvarezsáuridos conocidos de América del Norte. Con 66 millones de años, es el alvarezsáurido más joven conocido y es uno de los dinosaurios no aviares más jóvenes en general, al igual que sus contemporáneos Tyrannosaurus y Triceratops. Además, se conoce otro alvarezsáurido de Hell Creek, llamado "Ornithomimus" minutus, pero Fowler et al. no lo refirió a Trierarchuncus.

Véase también 
Anexo:Géneros válidos de dinosaurios

Referencias 

Alvarezsauridae
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico